VSS est un sigle pour :
 Microsoft Visual SourceSafe, système de gestion de versions édité par Microsoft 
 Virtual Switching System - Protocole CISCO 
 VSS Groupe, société pour l'événement et le spectacle basée en France, spécialiste de la prestation technique audiovisuelle 
 Volume Snapshot Service (ou Shadow Copy), technologie Microsoft Windows permettant les sauvegardes de fichiers en cours d'utilisation
 VSS Voyager, renommé VSS Unity, vaisseau spatial de Virgin Galactic
 VSS Enterprise, vaisseau spatial de Virgin Galactic
 VSS Vintorez, fusil russe
 VSS Košice, club slovaque de football
 , groupe musical
 Association suisse des professionnels de la route et des transports
 Violences sexuelles et sexistes